Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

36501–36600. • 36601–36700. • 36701–36800. • 36801–36900. • 36901–37000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája